Отто Цахариас (также Захариас) (; 27 января 1846, Лейпциг — 2 октября 1916, Киль) — немецкий , исследователь планктона и журналист.

Биография 
Родился в 1846 году. Изучал зоологию в Лейпциге, затем путешествовал в Италии и состоял домашним учителем в Германии. С 1885 по 1890 год при содействии Прусской академии наук исследовал пресноводные бассейны в разных частях Германии с целью ознакомления с их фауной и флорой и в 1891 году учредил биологическую станцию на Большом Плёновском озере () в Плёне (Голштиния), с пособием от прусского правительства. В качестве директора станции Цахариас издавал отчёты под заглавием «Plöner Forschungsberichte» (Штутгарт, до 1902 года 10 выпусков).

В честь учёного назван водяной клещ Arrenurus zachariae (Koenike, 1886).

Одно из орудий лова планктона, разработанное исследователем около 1907 года, именуется этмофором Цахариаса.

Публикации 
 «Charles R. Darwin und die kulturhistorishe Bedeutung seiner Theorie vom Ursprunge der Arten» (Берл., 1882);
 «Bilder und Skizzen aus dem Naturleben» (Йена, 1889);
 «Die Thier- und Pflanzenwelt des Süsswassers» (Лпц., 1891);
 «Katechismus des Darwinismus» (там же, 1892);
 «Quantitative Untersuchungen über das Limnoplankton» (Б., 1896);
 «Ergebnisse einer biologischen Excursion an die Hochseen des Riesengebirges» (там же, 1896).

Примечания

Литература